Степь — топоним:
 Степь — равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренных и субтропических зонах северного и южного полушария.

Россия 
 Степь — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Степь — посёлок при станции в Оловяннинском районе Забайкальского края.
 Степь — село в Медвенском районе Курской области, в составе Вышнереутчанского сельсовета.
 Степь — хутор в Медвенском районе Курской области, в составе Вышнереутчанского сельсовета.
 Степь — хутор в Медвенском районе Курской области, в составе Гостомлянского сельсовета.
 Степь — хутор в Золотухинском районе Курской области.
 Степь — деревня в Поныровском районе Курской области.

Казахстан 
 Степь — прежнее, до 2011 г., название аула Карабулак Мартукского района Актюбинской области

Белоруссия 
 Степь — посёлок, Добрушский район Гомельской области

Украина

Днепропетровская область 
 Степь — село, Павлоградский район

Хмельницкая область 
 Степь — село, Шепетовский район

Черниговская область 
 Степь — село, Борзнянский район
 Степь — село, Ичнянский район
 Степь — село в Нежинском районе 
 Степь — село, Талалаевский район

Другое 
 Степь — военный аэродром в Забайкальском крае.
 «Степь» — повесть А. П. Чехова.
 «Степь» — фильм режиссёра Сергея Бондарчука по одноимённой повести А. П. Чехова.